Gobiesox — рід риб родини присоскоперих (Gobiesocidae).

Класифікація 
Рід містить 30 видів:
 Gobiesox adustus (D. S. Jordan & C. H. Gilbert, 1882)
 Gobiesox aethus (Briggs, 1951)
 Gobiesox barbatulus (Starks, 1913)
 Gobiesox canidens (Briggs, 1951)
 Gobiesox crassicorpus (Briggs, 1951)
 Gobiesox daedaleus (Briggs, 1951)
 Gobiesox eugrammus (Briggs, 1955)
 Gobiesox fluviatilis (Briggs & R. R. Miller, 1960)
 Gobiesox fulvus (Meek, 1907)
 Gobiesox juniperoserrai (Espinoza-Pérez & Castro-Aguirre, 1996)
 Gobiesox juradoensis (Fowler, 1944)
 Gobiesox lanceolatus Hastings & Conway, 2017 
 Gobiesox lucayanus (Briggs, 1963)
 Gobiesox maeandricus (Girard, 1858)
 Gobiesox marijeanae (Briggs, 1960)
 Gobiesox marmoratus (Jenyns, 1842)
 Gobiesox mexicanus (Briggs & R. R. Miller, 1960)
 Gobiesox milleri (Briggs, 1955)
 Gobiesox multitentaculus (Briggs, 1951)
 Gobiesox nigripinnis (W. K. H. Peters, 1859)
 Gobiesox nudus (Linnaeus, 1758)
 Gobiesox papillifer (C. H. Gilbert, 1890)
 Gobiesox pinniger (C. H. Gilbert, 1890)
 Gobiesox potamius (Briggs, 1955)
 Gobiesox punctulatus (Poey, 1876)
 Gobiesox rhessodon (R. Smith, 1881)
 Gobiesox schultzi (Briggs, 1951)
 Gobiesox stenocephalus (Briggs, 1955)
 Gobiesox strumosus (Cope, 1870)
 Gobiesox woodsi (L. P. Schultz, 1944)

Примітки 

Присоскопероподібні
Роди риб